Александр Сергеевич Савваитов:
 Савваитов, Александр Сергеевич (1876—1956) — русский, советский врач-офтальмолог; доктор медицинских наук.
 Савваитов, Александр Сергеевич (род. 1933) — советский и латвийский геолог, автор более 100 научных трудов, доктор геолого-минералогических наук.